Села в Україні:
 Каленики — Донецька область, Краматорський район
 Каленики — Полтавська область, Решетилівський район
 Каленики — Черкаська область, Золотоніський район